bATìk [Film] Festival è stato un festival cinematografico che si svolgeva annualmente a Perugia, tra i mesi di novembre e dicembre. Gli spazi che hanno ospitato le varie edizioni del festival sono stati il Teatro Morlacchi, la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori e l'Oratorio di Santa Cecilia.

Nel 2009 bATìk [Film] Festival è diventato Festival IMMaginario.

Storia 
bATìk [Film] Festival nasce a Perugia nel 1997 da un progetto dell'associazione Zero in Condotta con il supporto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia, del Centro Sociale dell'Università per Stranieri e dell'associazione studentesca Sinistra Universitaria, come evoluzione delle Giornate del Cinema Africano.
bATìk [Film] Festival presenta il cinema d'autore italiano e internazionale, con particolare attenzione al cinema di sperimentazione.

Edizioni, temi ed ospiti

Edizione 1997 
Titolo: Prima rassegna sulle cinematografie africane.
Il festival ospita ed omaggia: Safi Faye, Magou Seck, Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, Idrissa Ouédraogo.

Edizione 1998 
Titolo: Mostra Internazionale di Frammenti Cinematografici.
Il festival ospita ed omaggia: Amos Gitai, Elia Suleiman, Pamela Rooks, Joseph Gaye Ramaka, Jayaraji, Raoul Peck, Balufu Bakupa Kaniynda, Amir Naderi, Rajat Kapoor, Laura Angiulli, Pierre Bekolo.

Edizione 1999 
Titolo: Cinema e Libertà.
Il festival ospita ed omaggia: Amos Gitai, Johan Van Der Keuken, Jasmed Usmonov, Yoichiro Takahashi, Jean Marie Teno, Andrew Dosunmo, Alexander Bashirov, Isabelle Boni Claverie, Kazım Öz, Alessandro Rossi, Michele Mellara, Beniamino Catena, Carola Spadoni, Cristina Mazza, Daniele Ciprì, Franco Maresco, Alberto Grifi, Giordana Meyer

Edizione 2000 
Titolo: B(e)moviegarage.
Il festival ospita ed omaggia: Aryan Kaganof, Alberto Grifi, Joel Bachar, Gianluigi Toccafondo, Fred Kelemen, Yevgeniy Yufit, Nekrorealism, Nobuhiro Yamashita, Robert Kramer, Matteo Garrone, Paolo Rosa, Filippo Timi.

Edizione 2001 
Titolo: Il cinema al limite al limite il cinema.
Il festival ospita ed omaggia: Carmelo Bene, Alberto Grifi, Mahmoud Bem Mahmoud, Tonino De Bernardi, Daniele Ciprì, Franco Maresco, Júlio Bressane, Jean Paul Manganaro, Elisabetta Sgarbi.

Edizione 2002 
Titolo: Che Cos'è il cinema? Pinocchio, le avventure di un burattino.
Il festival ospita ed omaggia: Abbas Kiarostami, Béla Tarr, Carlo Rambaldi, Romano Scavolini, Ursula Ferrara, Mario Monicelli, Sergio Staino, Mahamat Saleh Haroun, Alberto Momo, Mai Masri, Giuseppe M. Gaudino, Daniele Ciprì, Franco Maresco, Ferid Boughedir, Abdheramane Sissoko, Pier Paolo Pasolini.

Edizione 2003 
Titolo: Panoramiche e dissolvenze.
Il festival ospita ed omaggia: Daniele Ciprì, Franco Maresco, Moustapha Alassane, Studio Malembe Maa, Ana Roca Fernandez, Mohamed Bakri, Zelemir Zilnik, Pippo Delbono, Antonio Rezza, Nico d'Alessandria, Dario Argento.

Edizione 2004 
Titolo: Cinema ed eresia: edizione 8 e 1/2.
Il festival ospita ed omaggia: Hou Hsiao Hsien, Olivier Assayas, Philippe Garrel, Jean-Marie Straub, Antonello Branca, Cesare Zavattini, Nobuhiro Suwa, Yu Lik Wai, Silvano Agosti, Guido Chiesa, Silvio Orlando, Riccardo Milani, Luce Vigo, Domenico Starnone, Jia Zhangke.

Edizione 2005 
Titolo: L'apocalisse delle immagini / NONa EDIZIONE.
Il festival ospita ed omaggia: Philippe Garrel, Mario Martone, Daniele Gaglianone, Daniele Ciprì, Franco Maresco.

Edizione 2006 
Titolo: Cosa sono le nuvole(?).
Il festival ospita ed omaggia: Aleksandr Sokurov, Edgard Reitz, Philippe Garrel, Abbas Kiarostami, Amos Gitai, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Ninetto Davoli, Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi.

Edizione 2007 
Titolo: ...Spazio 1999 2001 Odissea nello spazio...viaggio ai confini del cinema (e oltre).
Il festival ospita ed omaggia: Dario Argento, Manoel de Oliveira, Luca Ronconi, Pippo Delbono, Silvio Soldini, Tonino De Bernardi, Guy Debord, ROAD TO PERDITION, Michelangelo Antonioni, Nino Manfredi.

Edizione 2008 
Titolo: Inventario e bestiario della nuova Babilonia.
Il festival ospita ed omaggia: Amir Naderi, Otar Iosseliani, Avi Mograbi, Philippe Garrel, Louis Garrel, Valeria Bruni Tedeschi, Caroline Deruas, Lena Garrel, Adriano Aprà, Toni Servillo e Teatri Uniti, Gabriele Mirabassi, Marco Pereira, Marco Ferreri.

Premi

Premio Vigo 
bATìk [Film] Festival ospitava al suo interno il Premio Jean Vigo.
Il riconoscimento è gemellato con la versione francese ed è dedicato al cinema d'autore.
Si tratta di un premio onorifico rivolto ad opere di registi italiani che trattino tematiche adolescenziali e/o sociali.
La Giuria, presieduta dal Presidente onorario Luce Vigo, si compone di ragazzi sotto i 25 anni in numero di 30 membri e premia le seguenti categorie: miglior lungometraggio, miglior cortometraggio, miglior documentario.
Partecipano film prodotti e distribuiti in Italia con attenzione alla tematica dell'adolescenza, al sociale, alla ribellione, alla libertà, ai diritti civili e politici.
Sono ammessi sia opere di fiction che documentari.
Vincitori del premio nel corso degli anni sono stati: 
 Daniele Gaglianone per Nemmeno il destino (2005); 
 Matteo Garrone per L'imbalsamatore (2006); 
 Silvio Soldini per Brucio nel vento (2007); 
 Giorgio Diritti per Il vento fa il suo giro (2008).

Premio Hollywood Party per il cinema italiano 
In collaborazione con l'omonima trasmissione radiofonica di Radio Tre, il festival istituì il premio Hollywood Party. In concorso tutti i film opere prime o seconde di produzione e regia italiane distribuiti in sala 
Il premio era assegnato al miglior film ed al miglior attore/attrice emergente.
Sono stati premiati: 
 Piero Sanna miglior regia per La destinazione, Gianluca Arcopinto per Pablo Produzione, Donatella Finocchiaro miglior attrice per Angela (2003);
 Paolo Sorrentino per Le conseguenze dell'amore, Claudio Vecchio per Afa Film Produzione, Michela Cescon miglior attrice per Primo amore (2004);
 Asia Argento per Ingannevole è il cuore più di ogni cosa (2005);
 Kim Rossi Stuart per Anche libero va bene (2006);
 Saverio Costanzo miglior regia per In memoria di me, Elio Germano miglior attore per Nessuna qualità agli eroi (2007);
 Toni D'Angelo miglior regia per Una notte, Valeria De Franciscis miglior attrice per Pranzo di ferragosto (2008).

Collegamenti esterni 

Festival cinematografici in Umbria
Festival cinematografici italiani del passato